Hjaltalín ist der Familienname folgender Personen:

 Telma Hjaltalín Þrastardóttir (* 1995), isländische Fußballspielerin
 Þorsteinn Elias Hjaltalín (1771–1817), isländischer Maler, siehe Thorstein Elias Hjaltelin
 Þóroddur Hjaltalín (* 1977), isländischer Fußballschiedsrichter

Hjaltalìn bezeichnet zudem:
 Hjaltalín (Band), isländische Band